In J.R.R. Tolkiens fictieve wereld Midden-aarde is Grór een dwerg uit de Grijze Bergen.

Hij werd geboren omstreeks het jaar 2563 van de derde Era. Hij was de jongste zoon van Dáin I en hij had twee oudere broers genaamd Frór en Thrór. Rond 2570 begonnen draken uit de verdorde heide problemen te veroorzaken bij de dwergen uit de grijze bergen. In 2589 werden zijn oudere broer Frór en zijn vader Dáin I gedood door een draak. Grór en Thrór wisten met hun volk te ontkomen en vluchtten naar de Grijze Bergen. Thrór werd de nieuwe koning en leidde zijn volgelingen in 2590 weer terug naar Erebor. Grór trok met een deel van het volk nog verder oostwaarts en stichtte in de IJzerheuvels een eigen rijk. Hij was 215 jaar koning tot hij stierf in 2805. Grór werd opgevolgd door zijn kleinzoon Dáin II IJzervoet.

Grór was de vader van Náin, die voor de poorten van Moria om het leven kwam tijdens de Slag van Azanulbizar.

Lijn van Durin de Onsterfelijke

Referentie
 The Encyclopedia of Arda - Grór, Founder of the Dwarf-realm in the Iron Hills

Gror